Allgemeiner Teil des Bürgerlichen Rechts steht für:

 Allgemeiner Teil des Bürgerlichen Rechts (Deutschland)
 Allgemeiner Teil des Bürgerlichen Rechts (Österreich)